Láng Gusztáv (1873–1960) gépészmérnök
 Láng Gusztáv (1936) irodalomkritikus

Hasonló 
 Lang Gusztáv (1803-1878) pozsonyi orvos, fia Lang Gusztáv (1838-1869) az urológia, a parazitológia és a mikroszkopizálás magyar úttörője.